Уи́льям Ха́нтер () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Хантер, Уильям (анатом) (1718—1783) — шотландский анатом и врач, член Лондонского королевского общества.
 Хантер, Уильям (ботаник) (1755—1812) — шотландский ботаник и хирург.
 Хантер, Уильям Уилсон (1840—1900) — шотландский историк.
 Хантер, Уильям (1888) (1888—1940) — английский футболист.
 Хантер, Уильям (1940) (род. 1940) — шотландский футболист и футбольный тренер.